Wolfgang Büscher ist der Name folgender Personen:

 Wolfgang Büscher (Journalist) (* 1951), deutscher Journalist
 Wolfgang Büscher (Richter) (* 1952), deutscher Jurist und Richter
 Wolfgang Büscher (Autor) (* ca. 1956), deutscher Autor und Pressesprecher von Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk
 Wolfgang Büscher (Agrarwissenschaftler) (* 1962), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer